Quimbaya kan syfta på:

 Quimbaya (släkte) – ett släkte ringmaskar
 Quimbaya (kommun) – en kommun i Colombia
 Quimbaya (ort) – en ort i kommunen